Скориничи  — топоним:

Белоруссия 
 Скориничи — деревня в Минском район Минской области.
 Скориничи — посёлок в Минском район Минской области.